Oleg Iourievitch Chvedov (né le  et mort le ) est un scientifique russe spécialisé dans le domaine de la physique théorique et mathématique.

Biographie 
En 1989, à l'âge de 15 ans, il entre à la Faculté de physique de l'Université d'État de Moscou. M. V. Lomonosov, dont il est diplômé en 1995. En 1996, il soutient sa thèse de doctorat sous la direction de l'académicien de l'Académie russe des sciences V.P. Maslov, de 1996 jusqu'à la fin de sa vie, il a été employé du Département de statistique quantique et de théorie des champs de la Faculté de physique de l'Université d'État de Moscou. Il est décédé le  en Biélorussie, a été inhumé à Moscou le  sur le site  du cimetière central de Khovansky.

Activité scientifique 
Auteur de plus de 50 articles dans des revues scientifiques de premier plan, co-auteur d'une monographie. Les principaux résultats scientifiques se situent dans le domaine des méthodes asymptotiques de résolution d'équations pour des fonctions d'un nombre grand ou infini de variables, de l'approximation semi-classique en physique quantique et de l'étude des divergences en théorie quantique des champs.

Il a été membre des équipes d'auteurs des recueils de problèmes de l'Olympiade de Moscou pour les écoliers en physique et de l'Olympiade panrusse pour les écoliers en physique. Il a été membre de la commission méthodologique et du jury de l'Olympiade panrusse des écoliers en physique.

Auteur d'articles de vulgarisation scientifique dans la revue Potential.

Il a été invité comme enseignant aux écoles de physique et de mathématiques de l'Olympiade.

Organisation d'un cercle informel de physique et de mathématiques pour les écoliers. Selon les résultats de l'Olympiade Internet pour écoliers en physique, il a été inclus dans les années académiques 2012-13 et 2013-14, lorsque cette Olympiade avait le  niveau, parmi les 15 meilleurs professeurs d'école en Russie selon les résultats des élèves.

 Prix de l'Academia Europaea des jeunes scientifiques de la CEI (1996)
 Prix N. N. Bogolioubov pour les jeunes scientifiques (1999)

Bibliographie

Monographies et guides d'étude 
 The canonical operator in many-particle problems and quantum field theory / Victor P. Maslov and Oleg Yu. Shvedov, 2022.
 V. P. Maslov, O. Yu. Shvedov. Méthode des germes complexes dans le problème de nombreuses particules et théorie quantique des champs. M. : Éditorial URSS, 2000. 360 pages. ISBN 5-8360-0062-X . Tirage 1000 exemplaires.
 S. D. Varlamov, V. I. Zinkovsky, M. V. Semenov, Yu. V. Starokurov, O. Yu. Shvedov, A. A. Yakuta. Tâches des Olympiades de la ville de Moscou en physique 1986-2005. Annexe : Olympiades 2006 et 2007. M. : MTSNMO, 2007. 696 pages. ISBN 978-5-94057-320-3 . Tirage 3000 exemplaires. Version électronique dans la bibliothèque Math.ru

Articles scientifiques sélectionnés 
 Shvedov O. Yu. Sur le germe complexe de Maslov dans les espaces abstraits // Collection mathématique. 1999. c. 190. n° 10. p. 123-157.
 Shvedov O.Yu. Symétries semi-classiques // Annals of Physics. 2002.vol. 296.pp. 51-89.
 Shvedov O.Yu. Sur la correspondance de BRST-BFV, Dirac, et quantifications algébriques raffinées de systèmes contraints // Annals of Physics. 2002.vol. 302.pp. 2-21.
 Shvedov O.Yu. Approximations pour les équations d'évolution fortement singulières // Journal of Functional Analysis. 2004.vol. 210.pp. 259-294

Liens externes 

Physicien russe du XXIe siècle
Naissance en juillet 1973
Décès en juillet 2015
Pages avec des traductions non relues